Mancini är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alessandro Mancini
 Celso Mancini 
 Don Mancini
 Francesco Maria Mancini
 Hannah Mancini
 Henry Mancini
 Hortense Mancini
 Laura Beatrice Mancini
 Marie Mancini
 Marie Anne Mancini
 Olympe Mancini
 Pasquale Stanislao Mancini
 Roberto Mancini

Italienska efternamn